José García Padilla (Úbeda, Andalucía, España, 22 de julio de 1955). es un actor de doblaje español conocido por doblar a Mickey Mouse, Director Skinner en Los Simpson, Dr. Zoidberg, Zapp Brannigan y Scruffy en Futurama, Oficial Barbrady y Terrance en South Park, Fozzie en la franquicia de Los Teleñecos, Joker en la saga de videojuegos Batman Arkham, Richard Watterson en el asombroso mundo de Gumball y Cosmo en Los padrinos mágicos.

El actor realizó el doblaje en Madrid y lleva en activo desde la década de los 70. 

También, aparece su voz en los anuncios de televisión como Yacom , Línea Directa Aseguradora , etc.

El actor estuvo en un programa de televisión llamado "Noche sin tregua" con Dani Mateo

Personajes y presentadores que ha doblado 

 Seymour Skinner (Los Simpson)
 Cosmo de (Los padrinos mágicos) 
 Mario en Super Mario Bros. Super Show!
 Terrance en South Park
 Luigi en Las aventuras de los hermanos Super Mario y El mundo de Super Mario
 Chet Engreídez en Los padrinos mágicos
 Profesor Oak en Pokemon Origins
 Eusabio en Ralph rompe internet
 Harold en Las macabras aventuras de Billy y Mandy
 Scruffy en Futurama
 Anti Cosmo en Los padrinos mágicos
 Panchito en Mickey Mouse
 Elmer en Los padrinos mágicos
 Irwin en Las macabras aventuras de Billy y Mandy
 Doug Dimmadome también en Los padrinos mágicos
 Carl en Yin Yang Yo!
 Voz recurrente del fallecido actor de voz estadounidense Wayne Allwine
 Odin en God of War: Rägnarok
 Avaricia en Fullmetal Alchemist
 Zapp Brannigan en Futurama
 Oficial Barbrady también en South Park
 Richard Hammond, del programa "Ciencia para aficionados"

Películas 

 El bosque animado, sentirás su magia
 Bendito Canalla
 Polter

Enlaces externos 

 https://www.youtube.com/watch?v=xUcwLxQ5VuY (Entrevista a José Padilla en La Sexta 3)
 https://www.youtube.com/watch?v=m2aWqBABBH4 (A Fondo: José Padilla) (Fuente: YouTube)
 https://www.youtube.com/watch?v=TErp3Ix5xBE (El actor de doblaje José Padilla en El hormiguero, para dejar a Rozalén sin palabras)
 https://www.youtube.com/watch?v=dldy-70mbwY (José Padilla, junto a Carlos Ysbert, la voz de Homer Simpson en castellano, en la VIII jornada de doblaje) 
 https://www.youtube.com/watch?v=q3eJ4Z2T_RU  (José Padilla dobla a David Hyde Pierce en Frasier)
 https://www.youtube.com/watch?v=BHU0SlXr5Zo  (José Padilla narrando sobre los pantalones Levi's 501) (YouTube/National Geographic)

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Andalucía
Actores de Andalucía
Actores de voz de España